Adlai Stevenson I (1835-1914), vice-président des États-Unis.
 Adlai Ewing Stevenson III (1930-2021), sénateur de l'Illinois, fils d'Adlai Ewing Stevenson II.
 Adlai Ewing Stevenson II (1900-1965), gouverneur de l'Illinois, ambassadeur aux Nations unies, fils de .